Discipolul diavolului se poate referi la:
 Teatru
 Discipolul diavolului (piesă de teatru) (The Devil's Disciple), piesă de teatru din 1897 de George Bernard Shaw

 Film
 Discipolul diavolului (film din 1926) (The Devil's Disciple), film mut din 1926 de Oscar Micheaux
 Discipolul diavolului (film) (The Devil's Disciple), film din 1959 de Guy Hamilton bazat pe piesa lui Shaw
 Discipolul diavolului (film din 1987) (The Devil's Disciple), film din 1987 de David Jones bazat pe piesa lui Shaw